Шэнь Сянфу (; 27 мая 1957, Пекин) — китайский футболист, полузащитник, игрок и тренер сборной Китая по футболу. В настоящее время — тренер клуба китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тяньхай».

Карьера

Карьера игрока 
Правоногий Шэнь Сянфу начал играть на позиции левого вингера и из молодёжной команды Пекина попал в основной состав ФК «Пекин». За карьеру стал одним из ключевых игроков национальной сборной Китая, однако сборная дважды не смогла пробиться на Кубок мира. В квалификации к чемпионату мира 1986 сборная 19 мая 1985 года встречалась в решающем матче с командой Гонконга и проиграла. За этим последовал перерыв в выступлениях за сборную, а игрок решил сконцентрировать внимание на внутреннем первенстве. Китайская футбольная ассоциация приняла решение отправить игрока за рубеж — в Японию, в команду «Фучжицу», за которую он некоторое время выступал, а затем работал в ней тренером.

Карьера тренера 
В 1997 года Шэнь вернулся в Китай и продолжил тренерскую карьеру в команде, за которую ране выступал — «Бэйцзин Гоань», где начал работать в качестве ассистента главного тренера и работал под началом Цзинь Чжияна. Реальная тренерская работа Шэня началась в середине сезона, когда Цзинь экстренно был вызван в качестве ассистента Ци Ушэна в национальной сборной. В 1998 году Шэнь стал главным тренером «Бэйцзин Гоань», а Цинь снова стал ассистентом главного тренера сборной, которую возглавил Боб Хафтон. На своем посту Шэнь привел команду к бронзовым медалям Лиги Цзя-А 1998 года, однако в следующем сезоне результаты «Гоань» ухудшились и клуб финишировал шестым — это стало худшим результатом команды в лиге с 1995 года. По окончании сезона клуб расторг с ним контракт.

К счастью Шэнь Сянфу Китайская футбольная ассоциация подыскивала тренера молодёжных сборных с китайским гражданством и без клуба. Шэнь принял предложение, а также стал ассистентом нового главного тренера главной команды, которым к этому моменту стал Бора Милутинович. Многообещающей была молодёжная сборная до 19 лет, однако она не смогла пройти квалификацию на Олимпиаду 2004, а Шэнь был уволен.

Однако, после формирования Суперлиги «Бэйцзин Гоань» не показывал серьёзных результатов. После небольшого всплеска в 2002 году команда не прогрессировала, как того ожидали инвесторы и фанаты, и в итоге вновь начала искать главного тренера. В 2005 году Шэнь снова возглавил клуб. Команда закончила чемпионат на шестом месте, однако это было лучше прошлогоднего результата. В следующем сезоне тренер начал использовать закрытую оборонительную модель. Это не нравилось болельщикам, однако клуб вновь завоевал бронзу. Тем не менее, Шэнь по окончании последнего матча подал в отставку. Без работы он оставался недолго и на этот раз решил возглавить команду второго дивизиона «Гуанчжоу Фармасьютикл». С Шэнем команда завоевала путёвку в элитный чемпионат, выиграв первенство. Проведя несколько сезонов в Гуанчжоу, Шэнь попал в сферу интересов команды «Чанчунь Ятай» и перед началом сезона 2010 года принял команду. С 2012 года — главный тренер «Хэнань Констракшн».

В 2017 году был приглашен в клуб Суперлиги «Тяньцзинь Цзюаньцзянь», в котором работал ассистентом главного тренера, затем — исполняющим обязанности, а с 2019 года стал главным тренером команды.

Достижения

В качестве игрока 
  «Бэйцзин Гоань» 
 Серебряный призёр Лиги Цзя-А : 1977

В качестве тренера 
  «Бэйцзин Гоань» 
 Кубок Китайской Суперлиги : 1998
  «Гуанчжоу Фармасьютикл» 
 Чемпион Первой лиги : 2007

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Sina Sports 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Футбольные тренеры Китая
Тренеры ФК «Кавасаки Фронтале»
Тренеры ФК «Бэйцзин Гоань»
Тренеры ФК «Гуанчжоу»
Тренеры ФК «Чанчунь Ятай»
Тренеры ФК «Хэнань Суншань Лунмэн»
Тренеры ФК «Шанхай Шэньхуа»